Pretty Girl (Maggie Lindemann), single van Maggie Lindemann uit 2016
Pretty Girl (Jon B.), single uit 1995 door John B.
Pretty Girl (EP), EP van K-pop artiest Kara